Schneikart ist der Familienname folgender Personen
 Friedrich Schneikart, SED-Funktionär
 Fritz Schneikart  (1905–nach 1964), deutscher Politiker (SED)
 Heinrich Schneikart (1929–2008), österreichischer Kontrabassist, Komponist und Musikpädagoge